Премия Грэмми за лучшую песню в стиле госпел () вручается на ежегодной церемонии в США с 2006 года.
Одна из самых престижных наград в жанре госпел и современной христианской музыки и является одной из примерно 100 других номинаций этой премии, которая была учреждена в 1958 году.
Награда ежегодно присуждается Национальной академией искусства и науки звукозаписи за «художественные достижения, технические знания и общее превосходство в звукозаписывающей индустрии, без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

Категория «За лучшую песню в стиле госпел» (Best Gospel Song) впервые была вручена в 2006 году на 48-й церемонии Грэмми и вручалась авторам музыкальных произведений. В 2012 году она в ходе преобразований Grammy Awards была разделена на две новые: отдельно для стиля госпел (под тем же старым названием) и отдельно для современной христианской музыки (под названием Премия «Грэмми» за лучшую песню современной христианской музыки).

История

См. также 

 Лучший альбом современной христианской музыки
 Лучший госпел альбом
 Лучшая песня современной христианской музыки

Примечания

Ссылки 
 
 

Современная христианская музыка
Христианская музыка
Госпел
Премии за сочинение песен
Песенные премии